Винус и Серена Уильямс — победительницы турнира.

Общая информация 
Первые номера посева и прошлогодние победительницы женского парного разряда Саня Мирза и Мартина Хингис дошли до стадии четвертьфинала, где их обыграл дуэт Тимеи Бабош и Ярославы Шведовой (№ 5 посева). Победу на турнире отпраздновали сёстры Уильямс. Винус и Серена в финале обыграли Бабош и Шведову. Это их шестой совместный титул, завоеванный на Уимблдоне (до этого они выигрывали в 2000, 2002, 2008-09 и 2012 годах).

Лучше всех из представительниц России на турнире выступили Елена Веснина и Екатерина Макарова, посеянные под четвёртым номером. Их дуэт смог дойти до стадии четвертьфинала.

Посев 

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Финал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Третий раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Первый раунд)
  Юлия Гёргес /  Каролина Плишкова (Полуфинал)

<ol start="9">
  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай ''(Первый раунд)
  Ракель Атаво /  Абигейл Спирс ''(Полуфинал)
  Андрея Клепач /  Катарина Среботник ''(Первый раунд)
  Маргарита Гаспарян /  Моника Никулеску ''(Первый раунд)
  Ваня Кинг /  Алла Кудрявцева ''(Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха ''(Третий раунд, отказ)
  Оксана Калашникова /  Сара Эррани ''(Первый раунд)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора и лаки-лузеры 

  Сюко Аояма /  Макото Ниномия (Второй раунд)
  Рената Ворачова /  Деми Схюрс ''(Первый раунд)

<ol start=3>
  Элизе Мертенс /  Ан-Софи Местах ''(Второй раунд)
  Хань Синьюнь /  Чжань Цзиньвэй (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Эшли Барти /  Лора Робсон (Первый раунд)
  Донна Векич /  Даниэла Гантухова (Первый раунд)
  Тара Мур /  Конни Перрен (Первый раунд)

<ol start=4>
  Джоселин Рэй /  Анна Смит ''(Первый раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке ''(PR, четвертьфинал)
  Пэн Шуай /  Чжан Шуай ''(PR, второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые